UFC Fight Night: MacDonald vs. Thompson (также известно как UFC Fight Night 89) — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое прошло 18 июня 2016 года в спортивном комплексе  в Оттаве, Канада.

Положение до турнира 
Главный бой события между Рори Макдональдом и Стивеном Томпсоном.

Результаты

Награды

См. также 
 Список событий UFC

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night